Угорцы — название населенных пунктов на Украине:

 Угорцы — до 1946 г. название села Угры в Городокском районе Львовской области.
 Угорцы — до 1946 г. название села Подгорье в Золочевском районе Львовской области.